Stati Uniti d'America
 Oak Harbor – villaggio della Contea di Ottawa, Ohio
 Oak Harbor – città della Contea di Island, Washington